Список єгипетських богів — перелік богів, богинь, чудовиськ, обожнених понять й людей, а також надприродних істот Стародавнього Єгипту. Зародилися в доісторичний період у формі тотемізму, існували до поширення християнства за часів пізньої Римської імперії. Зазнаючи з часом істотні зміни під впливом іноземних загарбників (гіксосів, асирійців, нубійців, персів, давніх греків та македонян), вони залишалися, для переважної маси жителів даної місцевості, визначальним культом, породжуючи, споконвічно місцевий релігійний сепаратизм, особливо в зачи іноземного панування. Останні в свою чергу спричиняли повстання проти влади Ахеменідів та Птолемеїв.

Пантеон Стародавнього Єгипту

Джерела 
 Lucia Gahlin: Ägypten: Götter, Mythen, Religionen; ein faszinierender Führer durch Mythologie und Religion des Alten Ägypten zu den großartigen Tempeln, Grabmälern und Schätzen der ersten Hochkultur der Menschheit. Edition XXL, Reichelsheim 2001, ISBN 3-89736-312-7.

Єгипетські боги